terra-novensi – abitanti di Terra Nova (Bahia)
terra-novensi – abitanti di Terra Nova (Pernambuco)